Ecale – personaggio della mitologia greca
Ecale – epillio di Callimaco
Ecale – demo dell'antica Attica